mamut – wymarły ssak
 mamut – odmiana żółtej fasoli szparagowej o szerokich strąkach
 mamut – potoczne określenie mamuciej skoczni narciarskiej
 Mamut – album muzyczny grupy Fisz Emade Tworzywo z 2014 roku
 Mamut (Mammoth) – film z 2006 roku, reż. Tim Cox
 Mamut (Mammoth) – film z 2009 roku, reż. Lukas Moodysson
 Gigant Mamut (potocznie zwany "Mamutem") – kwartalnik zawierający komiksy z uniwersum Kaczora Donalda i Myszki Miki